św. Tomasz Apostoł (zm. ok. 67) – postać biblijna, uczeń Jezusa Chrystusa i męczennik
 św. Tomasz Becket, Tomasz Kantuaryjski (ok. 1115–1170) – arcybiskup Canterbury, męczennik
 św. Tomasz z Akwinu (1225 lub 1226–1274) – włoski dominikanin, filozof i teolog, doktor kościoła
 św. Tomasz Morus (1478–1535) – angielski polityk, męczennik
 św. Tomasz z Villanueva (1488–1555) – biskup Walencji
 św. Tomasz Garnet (ok. 1574–1608) – angielski jezuita, męczennik
 św. Tomasz Hioji Rokusayemon Nishi (1590-1634) – japoński dominikanin, męczennik
 św. Tomasz z Cori (1655–1729) – włoski franciszkanin
 św. Tomasz Toán (ok. 1764–1840) – wietnamski katechista, tercjarz dominikański, męczennik
 św. Tomasz Khuông (ok. 1779 lub 1789–1860) – wietnamski ksiądz, tercjarz dominikański, męczennik
 św. Tomasz Đinh Viết Dụ (ok. 1783–1839) – wietnamski dominikanin, męczennik
 św. Tomasz Nguyễn Văn Đệ (ok. 1811–1839) – wietnamski tercjarz dominikański, męczennik
 św. Tomasz Trần Văn Thiện (ok. 1820–1838) – wietnamski męczennik
 św. Tomasz Son Cha-sŏn (1839–1866) – koreański męczennik 
 św. Tomasz Shen Jihe (1851–1900) – chiński męczennik

Inne:
 Święty Tomasz – obraz

Zobacz też: 
 Błogosławiony Tomasz
 Saint Thomas
 Sankt Thomas
 St. Thomas